NBH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nambucca Heads (Australia)